Systemintegration steht für:
 den Zusammenhalt der gesamten sozialen Gruppe in Abgrenzung zur Integration Einzelner, siehe Integration (Soziologie) #Sozialintegration und Systemintegration
 die Einbettung von IT-Systemen und -technologien in den Berufsalltag, siehe Systemintegrator